La VII edizione del campionato europeo di scherma si è svolta nel 1994 a Cracovia, in Polonia.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

 1994
Competizioni sportive a Cracovia
Scherma nel 1994